Collegium Vocale steht für Chöre:
 Collegium Vocale Gent   
 Collegium Vocale Hannover
 collegium Vocale Limburg
 Collegium Vocale Linz
 Collegium Vocale Siegen
 Collegium Vocale Wien